

Patronyme

A 
 Adam Moore (1984-), joueur de baseball américain ;
 Adolphus Warburton Moore (1841–1887), alpiniste anglais ;
  (1956-), philosophe britannique ;
  ;
 Albert Joseph Moore (1841-1893), peintre anglais, fils du portraitiste William Moore ;
 Alecia Beth Moore (1979-), dite Pink, chanteuse américaine ;
 Ali Fitzgerald Moore (1978-), dit Big Ali, DJ et rappeur américain ;
  ;
 Annabelle Moore (1878-1961), actrice américaine ;
 Ashton Moore (1976-), actrice américaine de films pornographiques ;
 Audrey Moore (1969-), actrice et mannequin suisse ;

B 
  (1951-), lanceur de baseball professionnel américain ;
 Barbara Moore (1968-), modèle de charme américaine ;
  ;
 Billie Moore (1943-2022), entraîneuse de basket-ball américaine ;
 Blake Moore (1980-), homme politique américain ;
 Brittnee Moore (1989-), dite BbyMutha, rappeuse américaine ;
  ;
 Bobby Moore (1941-1993), footballeur anglais ;

C 
 Carlos Moore (1942-), écrivain cubain ;
  ;
 Catherine Lucille Moore (1911-1987), autrice américaine de science-fiction ;
 Chanté Moore (1967-), chanteuse américaine de soul ;
  ;
 Christopher Moore (1957-), auteur américain de roman policier ; 
 Christy Moore (1945-), chanteur irlandais ;
 Colleen Moore (1900-1988), actrice américaine ;
 Clarence Lemuel Elisha Moore (1876-1931), mathématicien américain ;
 Cleo Moore (1924-1973), actrice américaine ;
 Constance Moore (1920-2005), actrice et chanteuse américaine ; 
 Craig Moore (1975-), footballeur australien ;

D 
 Darnell Moore (1996-), coureur cycliste irlandais ;
  ;
 Demi Moore (1962-), actrice américaine ;
 Dennie Moore (1902-1978), actrice américaine ;
 Dennis Moore (1908-1964), acteur américain ;
 Devin Moore (1985-2005), meurtrier américain ;
  ;
  ;
 Dora Mavor Moore (1888-1979), actrice canadienne ;
 Dudley Moore (1935-2002), acteur, compositeur et scénariste britannique ;

E 
  ;
 Eliakim Hastings Moore (1862–1932), mathématicien américain ;
 Elisabeth Moore (1876-1959), joueuse de tennis américaine ;
 Eva Moore (1870-1955), actrice anglaise ;
 E'Twaun Moore (1989-), joueur de basket-ball américain ;

F 
 Florence Moore (1886-1935), actrice américaine ;
 Franck Moore (1954-2002), artiste peintre américain ;
  ;
 Frederic Moore (1830-1907), entomologiste britannique ;

G 
  ;
  ;
 Gerald Moore (1899-1987), pianiste britannique ;
 Gordon E. Moore (1929-), chimiste et entrepreneur américain, cofondateur d'Intel et auteur de la loi de Moore ;
 Grace Moore (1898-1947), actrice et chanteuse américaine ;
 Greg Moore (1975-1999), pilote automobile canadien ;

H 
 Hal Moore (1922-2017), général américain ;
 Hannah Moore (1996-), nageuse américaine ;
 Harold E. Moore (1917-1980), botaniste américain ;
 Helen Moore (19?-), mathématicienne américaine ; 
 Henry Spencer Moore (1898-1986), sculpteur britannique ;
 Henry Ludwell Moore (1869-1958), économiste américain ;

I 
 Isabella Moore (1894-1975), nageuse britannique ;
 Indya Moore (1995-), actrice américaine et modèle ;
 Irving J. Moore (1919-1993), réalisateur de télévision américain ;

J 
 Jack D. Moore (1906-1998), chef décorateur américain ;
  ;
 Jade Moore (1990-), footballeuse anglaise ;
  ;
 Jodie Moore (1976-), actrice pornographique australienne ;
 Joe Moore (1894-1926), acteur américain ;
 Joel Moore (1977-), acteur, scénariste, réalisateur et producteur de cinéma américain ;
  ;
  ;
 John Isaac Moore, (1856-1937), homme politique américain ;
 Jordan Moore (1996-), joueuse de basket-ball américaine ; 
 Joshua Moore (1988-), joueur américain de football américain ;
 Juanita Moore (1914-2014), actrice américaine ;
 Julianne Moore (1960-), actrice américaine ;
 Justin Moore {ne en 1984), chanteur américain ;

K 
 Karynn Moore (1989-), actrice américaine ;
  ;
 Kenny Moore (1995-), joueur américain de football américain ;
 Kevin Moore (1967-), claviériste américain ;
 Kieron Moore (1924-2007), acteur irlandais ;

L 
 Lee Moore (1939-2000), homme politique kittittie ;
 Lesley Moore (1950-), joueuse de squash anglaise ;
 Liam Moore (1993-), footballeur anglais ;
 Linda Moore (1954-), curleuse canadienne ;
 Lindsey Moore (1991-), joueuse de basket-ball américaine ;
 Lisa Moore (1964-), écrivain canadien ;
 Lizel Moore (1970-), triathlète sud-africaine ;
 Lorrie Moore (1957-), écrivain américain ;
 Luke Moore (1986-), footballeur anglais ;

M 
 Maddison Moore (1995-), taekwondoïste britannique ;
 Mandy Moore (1984-), chanteuse et actrice américaine ;
 Mandy Moore (1976-), chorégraphe américaine ;
 Marcel Moore (1892-1972), pseudonyme de Suzanne Malherbe, artiste et résistante française;
 Margaret Moore (19?-), autrice canadienne ;
 Marianne Moore (1887-1972), poétesse américaine ;
 Mary Clare Moore (1814-1874), religieuse irlandaise, infirmière de guerre et enseignante ;
 Mary Tyler Moore (1936-2017), actrice, productrice et réalisatrice américaine ; 
 Mason Moore (1985-), actrice pornographique américaine ;
  ;
 Maya Moore (1989-), joueuse de basket-ball américaine ;
 Melanie Moore (1962-), actrice pornographique américaine ;
 Merrill Moore (1923-2000), chanteur et pianiste américain ;
  ;
 Mike Moore (1949-2020), homme d'État néo-zélandais ;
 Mike Moore (1984-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Mikki Moore (1975-), joueur de basket-ball américain ;
 Milton Moore (1884-1956), directeur de la photographie américain ;

N 
 Nathaniel Moore (1884-1910), joueur de golf américain ;
 Nicholas Moore (1918-1986), poète anglais ;

O 
 Oscar Moore (1916-1981), guitariste américain ;

P 
  ;
 Pauline Moore (1914-2001), actrice américaine ;

R 
 Ralph Moore (1907-2009), pépiniériste rosiériste américain ;
 Ramone Moore (1989-), joueur de basket-ball américain ;
 Reggie Moore (1981-), basketteur américano-angolais ;
 Rich Moore (1963-), directeur d'animation américain ;
  ;
 Richard Bernard Moore (1965-), un condamné américain dans le couloir de la mort en Caroline du Sud qui doit être exécuté ;
 
  ;
  ;
 Robin Moore (1925-2008), écrivain américain ;
 Rod Moore (1972-), joueur de rugby à XV australien ;
 Rodney Moore, acteur et réalisateur de films pornographiques américain ;
  ;
 Ronald D. Moore (1964-), producteur de télévision américain ;
 Rudy Ray Moore (1927-2008), musicien, chanteur, acteur de cinéma et producteur de cinéma américain.

S 
  ;
 Sandra Moore Faber (1944-), astronome américaine ;
  ;
 Scotty Moore (1931-2016), guitariste américain ;
 Shaq Moore (1996-), footballeur américain ;
 Shemar Moore (1970-), acteur, mannequin et présentateur américain ;
 Simon Moore (1958-), réalisateur et un scénariste britannique ;
 Simon Moore (1990-), footballeur anglais ;
 Stephen Moore (1983-), joueur de rugby à XV australien ;
  ;
 Suzanne Moore (1958-), journaliste britannique ;

T 
  ;
  ;
 Thurston Moore (1958-), musicien américain ;
 Tinara Moore (1996-), joueuse de basket-ball américaine ;
  ;
 Tomm Moore (1977-), réalisateur et scénariste irlandais ;
  ;
 Twinnie-Lee Moore (1987-), chanteuse et actrice anglaise ;
 Tyler Moore (1987-), joueur américain de baseball ;

U 
 Ursula Moore (1976-), actrice pornographique hongroise ;

V 
 Vera Moore (1896-1997), pianiste néo-zélandaise ;
 Victor Moore (1876-1962), acteur américain ;
 Vin Moore (1879-1949), acteur et réalisateur américain ;
 Vinnie Moore (1964-), guitariste américain ;
 Viviane Moore (1960-), romancière française ;

W 
 Ward Moore (1903-1978), auteur américain de science-fiction ;
 Wendell Moore (2001-), joueur de basket-ball américain ;
 Wild Bill Moore (1918-1983), chanteur américain ;
  ;

Z 
 Zephaniah Swift Moore (1770-1823), universitaire américain.

Toponyme

Australie 
 Moore River, fleuve d'Australie-Occidentale.

États-Unis 
  ;
 Moore, ville de l'État de l'Idaho ;
 Moore, municipalité du Montana ;
 Moore ville de l'Oklahoma ;
 Moore, census-designated place située au Texas.

Royaume-Uni 
 Moore, village situé dans le  Cheshire.

Astronomie 

 (2602) Moore, astéroïde

Musique 

 Nettie Moore, une chanson tirée de l'album Modern Times paru en 2006 de Bob Dylan.

Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme anglais